Линёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Линёвский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1822 человека, в том числе 874 мужчины и 948 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1760 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 посёлок Заречный,
 посёлок Линёвский,
 посёлок Набережный,
 село Песчаное.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края